Jaroslav Drobný – tennista e giocatore ceco
 Jaroslav Drobný – calciatore ceco
 Václav Drobný – calciatore ceco